Albacora pode referir-se a:
Peixes (Scombridae):
 do género Auxis;
Thunnus alalunga
Thunnus albacares
Euthynnus alletteratus
Pomatomus saltatrix
Thunnus atlanticus
Thunnus obesus
Thunnus thynnus

À Classe Albacora, de submarinos.

Ver também
Albacora-bandolim

Desambiguação